

Patronyme 

 Christiane Lahaie (1960-), nouvelliste, romancière, poète et essayiste québécoise ;

Pseudonyme 

 Brigitte Lahaie (1955-), ancienne actrice pornographique et animatrice de radio française.